Handball-Afrikameisterschaft meint:
 Handball-Afrikameisterschaft der Frauen
 Handball-Afrikameisterschaft der Männer